Юрий Павлович Лобачев (, 4 марта 1909, Шкодер, Албания — 23 июля 2002, Санкт-Петербург, Россия) — югославский и советский художник-комиксист русского происхождения.

Биография 
Юрий Лобачев родился в Османской империи, в городе Скадре (ныне Шкодер, Албания), где его отец Павел Артемьевич Лобачёв был на службе как русский консул. Детство прошло на фоне Балканских войн, был крещен в городе Цетине. Далее жил в Косовска-Митровице, потом на острове Крит и в Салониках.

Революция застала семью в Каире, где отец получил место советника при дипломатической миссии. Из Каира путь привел в эмиграцию: сначала Лобачевы живут в Дубровнике, а после смерти отца в 1921 году переезжают в Воеводину, в город Нови-Сад, куда вдова перенесла прах мужа. В 1922 году от туберкулеза умирает мать и Юрия определяют в детский дом, откуда он, вместе с младшим братом, сбегает в Белград и поступает учиться в 1-ю русско-сербскую гимназию.

Для того, чтобы закончить гимназию и факультет (а он после окончания гимназии поступил на Факультет истории искусств в класс профессора В. Петковича), Юрию пришлось работать: быть разнорабочим, продавать книги, рисовать рекламные плакаты. Именно реклама ему и помогла — его заметили в редакции самой крупной сербской газеты «Политика» и предложили рисовать для них. Так Юрий оказался одним из первых художников в истории самой крупной на Балканах газеты и первым иллюстратором популярного журнала «Политикин забавник». Популярность Лобачева как художника привела к его необычайной востребованности: он сотрудничал со всеми специализированными журналами тогдашней Югославии, но успевал и работать в качестве иллюстратора, иллюстрируя учебники и издания очень популярной в то время серии детских книг «Золотая книга» (). В 1935 году вместе с сценаристом Вадимом Курганским Лобачёв (под псевдонимом "Джордже Стрип") создает первый югославский полнометражный комикс «Кровавое наследство». С тех пор активно рисует комиксы «Луч смерти», «Барон Мюнхгаузен», «Принцесса Ру», «Волшебник страны Оз», «Светлокосая авантюристка», «Белый призрак», «Сын шейха», «Властелин смерти», «Дубровский» и др. для журналов «Мика Миш», «Микијево царство» и «Политикин Забавник». В 1939-ом комикс «Принцесса Ру» издается также во Франции в журнале «Aventures» под названием «Princesse Thanit».

В годы войны входил в организацию «Союз советских патриотов». 

14 июня 1949 года он был арестован и посажен в тюрьму, после трёх месяцев заключения был выслан вместе с семьей из Югославии. В 1949—1955 годах жил в Румынии: сначала в Сигету-Мармацией, затем в Бухаресте, впоследствии переехал в Ленинград, где и провёл свою оставшуюся жизнь, работая в творческом объединении «Боевой карандаш», выпуская карикатуры и стрипы для газет «Ленинградская правда», «Смена», и журналов «Костёр», «Искорка», «Мурзилка», возобновляя с середины 1960-х сотрудничество с югославскими журналами и газетами, а с 1970-х годов разрабатывая настольные игры. Лобачёв пишет приключенческие повести в виде книг-игр (примером может послужить «Остров тайн» 1968 г.) и иллюстрирует школьные учебники и научно-популярную литературу. Лобачев скончался в 2002 году в возрасте 94 лет. 

Сейчас в Белграде работает школа комикса, которая носит имя «Джордже Лобачев» (открылась еще при жизни художника в 1996 году). А одна из улиц города носит его имя — улица Джордже Лобачева, и это первая в мире улица, носящая имя художника комиксов.

9 ноября 2011 года на российском телеканале «Культура» был показан биографический документальный фильм «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса» (авторы Павел Фетисов и Душан Глигоров) о жизни Ю. Лобачёва.

Библиография 
Журнал «Панорама»
 Кровавое наследство (Крваво наследство), 1935. (сценарий — Вадим Курганский).
 Журнал «Стрип»
 Луч смерти (Зрак смрти), 1935. (сценарий Вадим Курганский).
Журнал «Црвени врабац»
 Дети капитана Гранта (Деца капетана Гранта), 1936. (по роману Жюля Верна) Не закончена.
Журнал «Политика»
 Гайдук Станко (Хајдук Станко), 1936.
 Свадьба царя Душана (Женидба цара Душана), 1938.
 Конец града Пирлитора (Пропаст града Пирлитора), 1939.
 Барон Мюнхгаузен, 1940.
 Волшебник страны Оз (Чаробњак из Оза), 1941. Не закончена
Журнал «Мика Миш»
 Гонец царя (Царев гласник), 1936. (по роману Жюля Верна «Михаил Строгов»).
 Дубровский, 1937. (по повести / роману  Александра Пушкина).
 Светлокосая авантюристка (Плава пустоловка), 1937 — 1939.
 «Светлокосая авантюристка» — «Инспектор Ролди».
 «Светлокосая авантюристка» — «Гангстеры морских Глубин».
 «Светлокосая авантюристка» — «Месть великана» 1938.
 «Светлокосая авантюристка» — «Авантюра в Туркмении».
 «Светлокосая авантюристка» — «Пленница Инда»
 Принцесса Ру, 1938—1939.
 Белый призрак (Бели дух), 1938 — 1940.
Журнал «Мали забавник Мика Миш»
 «Препад у авиону» 1937.
Журнал «Политикин забавник»
 Баш Челик, 1939.
 Башня ни на небе, ни на земле (Чардак ни на небу ни на земљи), 1939.
 Золушка (Пепељуга), 1940.
«Микијево царство»
 Сын шейха (Шеиков син), 1939.
 Властелин смерти (Господар смрти), 1939—1940.
Журнал «Коло»
 Мальчик - перечное зернышко (Биберче), 1942.
Журнал «Дуга»
 Пионер Ика и его ленивый друг Жика (Пионир Ика и лени друг Жика), 1945.
«Биберче»
 «Биберче», 1951. Новая "длинная" версия.
Журнал «Политикин забавник»
 Таинственная пещера (Тајанствена пећина), 1965.
 Гайдук Велько (Хајдук Вељко), 1966.
 Сатурн приходит на помощь (Сатурн долази у помоћ), 1966.
 История в горах (Доживљаји у брдима), 1967.
 Берегись сенийских рук (Чувај се сењске руке), по роману Августа Шеноа, 1967.
Настольные игры, издательство «Малыш» (1970-е-1980-е гг.)
 «Счастливого пути», 1971.
 «Мы едем по городу», 1973.
 «Победи!», 1973.
 «Так, а не так», 1974. 
 «Вокруг света», 1974.
 «Смекалка», 1975.
 «Осада крепости» и «Засада» (две игры в одной упаковке), 1975.
 «Так, а не так» (переиздание в связи с введением новой школьной формы), 1975.
«Футбол на воде», 1980.
 «Спортивное ориентирование», 1984.
 «Разведчик и патруль», 1984.
 Журнал «Пегаз»
 Волшебник страны Оз (Чаробњак из Оза), 1974.
Серия «Чудесни свет Ђорђа Лобачева», 1976 г.
 «Женидба Душанова» (новая версия)
 «Баш Челик» (новая версия)
 «Чардак ни на небу ни на земљи» (новая версия)
 «Пропаст града Пирлитора» (новая версия)
 «Биберче» (новая версия)
Прочее
 Доманович Р. Страдия: Сатира. М.: Гослитиздат, 1957.
 Нушич Б. Автобиография. М.: Гослитиздат, 1959.
 Матавуль С. Баконя фра Брне: Рассказы. М.: Художественная литература, 1960.
 Веселинович Я. Гайдук Станко: Роман. М.: Художественная литература, 1967.
 Мишка-олимпиец: Книжка для раскраски. Л.: Лениздат, 1980.
 День рождения Стеллы (Стелин рођендан), 1986.
 Шесть столетий тому назад: Косовской бой в народном эпосе (). Горни-Милановац: Детская газета, 1989
 Сказка о царе Салтане (Бајка о цару Салтану), 1990.
 Сказка о золотом петушке (Бајка о златном петлићу), 1990.
 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях (Бајка о мртвој царевој кћери и о седморици витезова), 1990.
 Сказка о попе и о работнике его Балде (Бајка о попу и о његовом раднику Тиквану), 1990.
 Сказка о рыбаке и рыбке (Бајка о рибару и рибици), 1990.
 Золушка (Пепељуга), 2000. Новая версия/Нова верзиja.
 Каменный цветок (Камени цвет), 2000. 
 Храбрый портняжка (Храбри кројач), 2001.
 Узелок (Чворко), 2001.

Галерея

Примечания

Источники 
 «Русские в Сербии: Павел и Юрий Лобачевы, дипломат и художник

Ссылки 
 У ИСТОКОВ РОССИЙСКОГО КОМИКСА: ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ЛОБАЧЁВ
 http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/28921/  документальный фильм "Юрий Лобачев. Отец русского комикса" (Россия, 2011)
Художники комиксов